Schuegraf ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schuegraf (1851–1928), deutscher Opernsänger (Bariton) 
 Joseph Rudolph Schuegraf (1790–1861), deutscher Historiker und Mundartforscher
 Wolf-Dieter Schuegraf (* 1940), deutscher Kaufmann und ehemaliger Leiter der städtischen Bibliotheken in Braunschweig